Ла Рата има више значења:

 Ла Рата (Идалго дел Парал), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Рата (Ла Уерта), насеље у савезној држави Халиско у Мексику